Volkswagen Caddy V — пятое поколение Volkswagen Caddy. Производится с 20 февраля 2020 года на платформе Volkswagen Group MQB.

Новая модель была создана «с нуля» и не является модернизацией автомобилей предыдущих поколений.

В 2019 году было объявлено сотрудничество компании Volkswagen с компанией Ford. Таким образом, на базе Volkswagen Caddy V производится автомобиль Ford Tourneo Connect.

В салоне присутствует мультимедийная система с системой ECall. Опционально присутствует система навигации. При проектировании конструкции был учтён опыт Volkswagen Golf VIII.

Технические характеристики

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Caddy V
Light Commercial Vehicle